Forbach (Duitsland)
 Forbach (Frankrijk)
 Na Forbacha een dorp in Ierland